Sorrow (Van Gogh) - litografia do pintor holandês
Sorrow (EP) - da banda norueguesa The 3rd and the Mortal
Sorrow (canção de Bad Religion)
Sorrow (canção de Flyleaf) - do álbum Flyleaf, de 2008
Sorrow (canção de Pink Floyd) - do álbum A Momentary Lapse of Reason, de 1987

Desambiguação